Alain Leclercq, né à Liège, est un écrivain belge.

Biographie 
Alain Leclercq, originaire de Liège, est historien de formation. Il est arrivé à l’écriture par des chemins détournés : un jour qu’un auteur lui expliquait ne pas pouvoir adapter une histoire pour la jeunesse, il décida de l’écrire lui-même. Depuis lors, il a écrit ou coécrit 25 livres à caractère historique, aussi bien pour les adultes que pour les enfants.

Bibliographie

Ouvrages aux éditions Jourdan 
 L'Aventure des Belges au Congo, collection « Le Patrimoine de nos enfants », 2010, 136 pages
 La Guerre 40-45 en Belgique, collection « Le Patrimoine de nos enfants », , 2010, 190 pages
 Mon abécédaire de Belgique, , 2006
 Ma première histoire de Belgique, , 2012
 39-45 Les résistants belges au combat, , 2013
 Les femmes les plus cruelles de l'histoire, , 2013, 268 pages
 Histoires oubliées de Belgique, , 2013, 264 pages
 Amours et secrets coquins à Laeken, , 2013, 274 pages
 Curieuses histoires des naufrages, collection « Curieuses histoires », , 2014, 304 pages
 Les plus grands héros belges de la première guerre, , 2014, 304 pages
 Les plus grands combattants belges de 14-18, collection « PIXL », , 2014, 240 pages
 Histoires oubliées de 14-18, collection « PIXL », , 2014, 232 pages

Ouvrages aux éditions La Boîte à Pandore 
 Les plus surprenantes histoires de 14-18, avec Gérard de Rubbel, , 2014, collection « Histoire », 223 pages

Ouvrages aux éditions Je réussis 
 La Guerre 14-18 en Belgique, , 2014, 48 pages
 Ma première histoire des rois des Belges
 Ma première histoire de Belgique (+DVD)
 A la découverte de la Belgique 
 Les plus beaux contes et légendes de Belgique
 Les contes et légendes de mon enfance (Annie Cordy raconte)

Ouvrages aux éditions Jourdan Jeunesse 
 La légende de Saint-Nicolas
 Révolution belge de 1830
 L’aventure des Belges au Congo racontée aux enfants
 La guerre 14-18 en Belgique racontée aux enfants
 La guerre 40-45 en Belgique racontée aux enfants
 Contes et légendes de la Belgique des campagnes racontés aux enfants
 Contes et légendes de Belgique racontés aux enfants

Notes et références

Liens externes  
 
 Alain Leclercq sur le site Éditions Jourdan
La Première, « On n’est pas rentré », à propos de « Les femmes les plus cruelles de l’histoire »

Écrivain belge du XXe siècle
Naissance en 1961
Naissance à Liège
Historien belge